Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen auf den Seychellen:

|}

Quellen und Anmerkungen 

!Seychellen, Berge
!
Seychellen, Berge